Базарово — название населённых пунктов.

Россия 
 Базарово — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Базарово — деревня в Каширском районе Московской области.
 Базарово — деревня в Вачском районе Нижегородской области.
 Базарово — деревня в Мошенском районе Новгородской области.
 Базарово — деревня в Бологовском районе Тверской области.
 Базарово — деревня в Даниловском районе Ярославской области.

Украина 
 Базарово — село в Криворожском районе Днепропетровской области.